Загадай желание () — американская музыкальная комедия 1937 года, режиссёр Курт Нойманн
 Загадай желание () — американская комедия 1996 года, режиссёр Блэр Трэ
 Загадай желание (Aao Wish Karein) — индийская фантастическая драма 2009 года, режиссёр Глен Баррето
 Загадай желание — российская мелодрама 2009 года, режиссёр Иван Войтюк
 Загадай желание () — американская короткометражная комедийная мелодрама 2010 года, режиссёр Дэвид Гротелл
 Загадай желание — казахстанский комедийный фильм 2018 года, режиссёр Айбек Джансеитов